El cognom Vallribera ocupa la posició 4.368 en termes de freqüència absoluta a Catalunya, la qual cosa el col·loca com un cognom poc comú.

Es troba sobretot, en termes absoluts, a les comarques del Vallès Occidental, el Barcelonès i el Bages. En termes relatius destaquen principalment les comarques del Bages (0,10‰), Vallès Occidental (0,10‰) i Berguedà (0,10‰).

El cognom Vallribera té l'origen a Occitània, a l'actual departament francès de Corresa, en el municipi de Sexcles.

Segons diu la llegenda, l'any 1439 el fill d'un noble que posseïa el castell de Sexcles, es va enfadar amb el seu pare i es va independitzar. El fill, decebut amb el seu pare per uns problemes d'herència, se'n va anar a viure al bell mig d'una vall molt a la vora d'una riera -ribière en francès-.
La gent del poble, quan se'ls preguntava on havia anat a viure el fill del noble, deien simplement -...a la vall-riera-".

Més tard, aquest cognom va patir diverses formes d'escriptures com valribière o, valriere. Durant el , es produeix una gran època d'escassetat generalitzada que acaba amb una important emigració occitana cap a Catalunya. La població amb aquest cognom comença a aparèixer a Catalunya durant el , amb els primers Vallsribera a Manlleu o Vic i més tard, al  a Mataró, amb un tal Martí Vallribera i Bové n. 1710 i m. 1766'', pescador d'ofici. A Sabadell es ressenya Pere Vallribera Mas, sabater.

Grans personatges d'aquest llinatge, de la branca dels Vallribera de Sallent, són el pianista i pedagog Pere Vallribera i Moliné o el pintor Jordi Vallribera. Un altre Vallribera destacat és el també pintor Josep Vallribera.

Enllaços externs 
 Freqüència del cognom Vallribera dins l'àmbit del Principat
 Pàgina sobre el municipi de Sexcles

Cognoms